Чемпионат Чехии по футболу 2004/2005 — 12-й сезон чемпионата Чехии по футболу. Турнир стартовал 7 августа 2004 года, а завершился 28 мая 2005. В турнире принимали участие 16 клубов. Было сыграно 240 игр и забит 531 мяч. Футбольный клуб «Спарта» (Прага) стал чемпионом Чехии в 9-й раз.

Турнирная таблица 

1 С клуба «Слован» (Либерец) было снято 6 очков из-за подкупа должностных лиц.
2 «Дрновице» из-за финансовых проблем вылетел во Вторую лигу.
3 С клуба «Словацко» было снято 12 очков из-за подкупа должностных лиц.
4 С клуба «Опава» было снято 6 очков из-за подкупа должностных лиц.

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 7 голов
 «Теплице» — «Динамо» (Ческе-Будеёвице)  — 5:2
 Самая крупная победа в гостях: 4 гола
 «Баник» (Острава) — «Слован» (Либерец)  — 0:4
 Самая крупная победа дома: 4 гола
 «Баник» (Острава) — «Сигма»  — 4:0
 «Млада-Болеслав» — «Брно»  — 4:0
 «Славия» (Прага) — «Марила» (Пршибрам)  — 5:1
 «Слован» (Либерец) — «Теплице»  — 4:0
 «Спарта» (Прага) — «Опава»  — 5:1

Ссылки 
 Сезон 2004/05 на официальном сайте Первой лиги 
 Статистика www.rsssf.com

2004/2005
Чехия
Чехия
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2004/2005